Bendel peut désigner :

une personnalité 

 Philippe Bendel (1940-1999), enseignant, journaliste, pédagogue, mélomane et écrivain vaudois ;
 Carolin Bendel, historienne moderniste allemande et auteure de livres électroniques écrivant sous le pseudonyme de Poppy J. Anderson.

En sport 
 le Bendel Insurance Football Club, un club de football nigérian.

Une entité 

 L'État de Bendel, ancienne division administrative du Nigeria.